Jan Romiszewski (kasztelan konarski)
 Jan Romiszewski (kasztelan rospierski)
 Jan Romiszewski (sekretarz królewski)